Martin St. Pierre ist der Name folgender Personen:

* Martin St. Pierre (Leichtathlet) (* 1972), kanadischer Geher 
 Martin St. Pierre (Eishockeyspieler) (* 1983), kanadisch-kasachischer Eishockeyspieler